XX Пе́рвенство Росси́и среди́ любительских футбольных клу́бов прошло в период с 15 апреля 2011 по 30 июня 2012 года.

Победители

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

 * Команда «Портовик» (Холмск) снялась с соревнований после 13-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Сибирь

Высшая лига 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Первая лига 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Спартак» (Горно-Алтайск) +:- «Хакасия» (Абакан). Команде «Хакасия» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за неявку команды на игру.
 Результат матча «Селенга» (Улан-Удэ) +:- «Тыва» (Кызыл). Команде «Тыва» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за неявку команды на игру.
 Результат матча «Спартак» (Горно-Алтайск) +:- «Ачинск». Команде «Ачинск» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за неявку команды на игру.

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

 * Команда «Виктория» (Добрянка) снялась с соревнований перед началом турнира из-за недостаточного финансирования.

Приволжье 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

 * Команда «Реал-Тверь» (Тверь) снялась с соревнований после 4 игр из-за недостаточного финансирования. Результаты матчей с её участием аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад 
Соревнования проводились в два этапа. На первом этапе команды были разбиты на две группы. Группа 1 объединяла команды Республики Карелия, Архангельской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также желающие команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Группа 2 объединяет команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соревнования в группах прошли в два круга по принципу «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника с мая по октябрь 2011 года. По итогам соревнований в группах определились 6 команд — участниц второго этапа: четыре команды группы 1 и две команды группы 2. На втором этапе соревнования прошли в два круга по принципу «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника с апреля по 15 июня 2012 года. Между командами, не вошедшими в число шести лучших, был проведён отдельный турнир в апреле-мае 2012 года.

Группа 1 
 Итоговая таблица

 * 27 сентября решением Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» ФК Карелия-Дискавери" (Петрозаводск) был снят с соревнований за вторую неявку на календарный матч. Команде засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** Команда «Динамо» (Санкт-Петербург) была исключена из лиги после 7-го тура. Результаты матчей с её участием аннулированы. Результат матча «АСТ-Карелия» (Петрозаводск) 3:0 «Карелия-Дискавери» (Петрозаводск). Команде «Карелия-Дискавери» засчитано техническое поражение за неприбытие команды на игру.
 Результат матча «Псков-747-М» (Псков) 3:0 «Карелия-Дискавери» (Петрозаводск). Команде «Карелия-Дискавери» засчитано техническое поражение за неприбытие команды на игру.

Группа 2 
 Итоговая таблица

 * Команда «Silanar-Факел» была исключена из лиги после 1-го круга в связи с большим количеством травмированных футболистов и отказом от продолжения борьбы. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** Команда СЗИСК была исключена из лиги после трёх игр. Результаты матчей с её участием аннулированы.
 Результат матча «СМУ-303» — «Нева-ТМК-Фрост» (1:3) был аннулирован. Команде «Нева-ТМК-Фрост» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока М. Бабаяна.

Финальный турнир 
 Итоговая таблица

Утешительный турнир 
 Итоговая таблица

 * Команда «Нева-ТМК-Фрост» перед началом соревнований объявила об отказе от участия в турнире за 7-13-е места и была исключена из состава участников.
 Результат матча «Фосфорит» — «Металлург» (1:1) был аннулирован. Командам засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированных игроков.

 Черноземье 
 Итоговая таблица * Команда «СК Смоленск» снялась с соревнований после второго круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом. Результат матча «Динамо-М» (Брянск) 4:1 «Калуга-М» (Калуга) был аннулирован. Команде «Динамо-М» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока.
 Результат матча «Химик» (Новомосковск) 2:0 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) был аннулирован. Команде «Госуниверситет-Русичи» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока.

 ЮФО/СКФО 
 Итоговая таблицаЛучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

 Московская область 

 Группа А 
 Итоговая таблица 1.  Результат матча «Квант» (Обнинск) +:- «Серпухов». Команде «Серпухов» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 и снято 1 очко за неприбытие команды на игру. * Команда «Росич» (Московский) снялась с соревнований после второго круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом. Группа Б 
 Итоговая таблица Москва 

 Дивизион А 
 Итоговая таблица 1.  Решением КДК с команды «Чертаново» (Москва) было снято 3 очка. Причины для санкций неизвестны. 2.  Решением КДК с команды «Дестени» (Москва) было снято 6 очков за самовольный уход с поля в матче с «Зенитом». Результат матча «Локомотив-2-М» (Москва) 0:0 «Приалит» (Реутов) был аннулирован. Команде «Локомотив-2-М» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока.
 Результат матча «ФШМ» (Москва) 2:2 «СиМ» (Москва) был аннулирован. Команде «СиМ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока.
 Результат матча «Химки-М» (Химки) 5:1 «СиМ» (Москва) был аннулирован. Команде «Химки-М» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче игрока не имеющего гражданства Российской Федерации.
 Результат матча «Торпедо-М» (Москва) +:- «Спартак-2» (Москва). Команде «Спартак-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за неприбытие команды на игру.
 Результат матча «Зенит» (Москва) +:- «Дестени» (Москва). Команде «Дестени» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за самовольный уход с поля.
 Результат матча «КАИТ-Спорт» (Москва) 7:1 «Дестени» (Москва) был аннулирован. Команде «КАИТ-Спорт» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока.
 Результат матча «ДЮСШ № 80» (Москва) +:- «Чертаново» (Москва). Команде «Чертаново» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока.

 Дивизион Б 
 Итоговая таблица 1.  С команды «Столица-2» было снято 3 очка за участие в матче против ФК «Русь» неправильно оформленного игрока. * Команда «ДФА» снялась с соревнований после 8 игр из-за недостаточного финансирования. Результаты матчей с её участием аннулированы. Результат матча «Строгино-2» 3:2 «Тимирязевец» был аннулирован. Команде «Строгино-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока.
 Матч «Тайфун» -:+ «Русь» не состоялся по причине отсутствия работника медицинского персонала на стадионе. Команде «Тайфун» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Столица-2» 9:0 «Русь» был аннулирован. Команде «Столица-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в игре неправильно оформленного игрока.
 Результат матча «АСС Интер» -:+ «Столица-2». Команде «АСС Интер» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «ДЮСШ № 75» 2:3 «КАИТ-Спорт-2» был аннулирован. Команде «КАИТ-Спорт-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока''.

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сочи. Соревнования прошли с 27 октября по 4 ноября 2011 года

Групповой этап

Группа А

Группа В

Финальные игры 
 Матчи за 1-4 места:
 Спартак (Йошкар-Ола) 0:1 Торпедо (Миасс) 
 Реставрация (Красноярск) 1:1 (пенальти -2:4) Олимп (Фрязино)
 Матч за 7-е место: СК Смоленск 11:0 Фосфорит (Кингисепп)
 Матч за 5-е место: Волгарь-Газпром-М  2:1 Вологда
 Матч за 3-е место: Реставрация (Красноярск)  1:1 (пенальти - 4:2) Спартак (Йошкар-Ола)
 Финал: Олимп (Фрязино) 4:3 Торпедо (Миасс)

Примечания

Ссылки 
 ЛФЛ 2011/12 на regfut.ru
 ЛФЛ 2011/12 на официальном сайт любительской футбольной лиги России

2011